Las Tunas (gemeente), gemeente en provinciehoofdstad in Cuba
 Las Tunas (provincie), provincie van Cuba